Сельское поселение «Хонхолойское» — наименование двух муниципальных образований в Республике Бурятия:

 Сельское поселение «Хонхолойское» (Бичурский район).
 Сельское поселение «Хонхолойское» (Мухоршибирский район).